Heo Jun ist der Name folgender Personen:

 Heo Jun (Fechter) (* 1988), südkoreanischer Fechter
 Heo Jun (Mediziner) (1539–1615), Mediziner und Leibarzt des Königs in der Zeit der Joseon-Dynastie